Das Herreneinzel der US Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Marin Čilić, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Novak Đoković gewann das Turnier mit einem Finalsieg über Roger Federer zum zweiten Mal nach 2011.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der US Open 2015 fand für die Herren vom 25. bis zum 28. August 2015 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 

Herreneinzel
2015